Ивонн Рюэгг-Сьорпаэс (; род. 2 августа 1938, Кур) — швейцарская горнолыжница, выступавшая в слаломе, гигантском слаломе и скоростном спуске. Представляла сборную Швейцарии по горнолыжному спорту в конце 1950-х годов, чемпионка зимних Олимпийских игр в Скво-Вэлли, победительница швейцарского национального первенства.

Биография 
Ивонн Рюэгг родилась 2 августа 1938 года (в некоторых источниках указан 1931 год) в городе Кур кантона Граубюнден, Швейцария. Росла в спортивной семье с большими горнолыжными традициями, в частности её тётя Анни Рюэгг была весьма известной горнолыжницей, являлась двукратной чемпионкой мира, участвовала в Олимпийских играх 1936 года.

С юных лет Ивонн проходила подготовку в коммуне Ароза в местном одноимённом лыжном клубе SC Arosa, где в то время также состоял Роджер Штауб, тоже будущий олимпийский чемпион в гигантском слаломе.

Впервые заявила о себе в 1959 году, став чемпионкой Швейцарии в зачёте скоростного спуска на соревнованиях в Энгельберге.

Наибольшего успеха в своей спортивной карьере добилась в сезоне 1960 года, когда вошла в основной состав швейцарской национальной сборной и благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на зимних Олимпийских играх в Скво-Вэлли. В программе слалома финишировать не смогла, провалив первую попытку, тогда как в гигантском слаломе обошла всех своих соперниц и завоевала тем самым золотую олимпийскую медаль. Поскольку здесь также разыгрывалось мировое первенство, дополнительно получила статус чемпионки мира по горнолыжному спорту. Стартовала здесь и в скоростном спуске, но попасть в число призёров не смогла, показав на финише лишь девятое время.

Впоследствии вышла замуж за итальянского горнолыжника Роберто Сьорпаэса и взяла фамилию мужа. Её девери Серджио Сьорпаэс и Джильдо Сьорпаэс являются достаточно известными бобслеистами, призёрами Олимпийских игр. Приходится свекровью итальянской кёрлингистке Виолетте Кальдарт, выступавшей на Олимпийских играх 2006 года.

Ссылки 
 
 Ивонн Рюэгг  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Горнолыжники Швейцарии
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1960 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1960 года
Олимпийские чемпионы от Швейцарии
Олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту
Чемпионы мира по горнолыжному спорту